El término El agente secreto puede referirse a:

 El agente secreto (1907), novela de Joseph Conrad.
 El agente secreto (1936), película dirigida por Alfred Hitchcock.
 El agente secreto (1996), película dirigida por Christopher Hampton.